Холма — топоним:

Белоруссия 
 Холма — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Холма — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Холма — деревня в Пряжинском районе Карелии.
 Холма — деревня в Назаровском районе Красноярского края.

 Холма — река в Карелии.